Ел Хопој има више значења:

 Ел Хопој (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хопој (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хопој (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хопој (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хопој (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хопој, Лос Казарес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хопој (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику